Station Dormans (Grand Est)
 Station Dormans (Surrey)